

Cinema
The Pied Piper – cortometraggio del 1907 diretto da Percy Stow
The Pied Piper – cortometraggio animato del 1924 diretto da Walter Lantz
Il piffero magico (The Pied Piper) – cortometraggio animato del 1933
The Pied Piper – film del 1942 diretto da Irving Pichel
Il pifferaio di Hamelin (The Pied Piper) – film del 1972 diretto da Jacques Demy

Musica
The Pied Piper – composizione di Walter Mourant del 1953
The Pied Piper – singolo di Crispian St. Peters del 1966
The Pied Piper – album compilation di Bunny Berigan

Altro
The Pied Piper – programma televisivo australiano degli anni Sessanta
The Pied Piper – romanzo di Ridley Pearson del 1998

Pagine correlate
Pied Piper